Merle Robbins, né en 1912 et mort le , est le créateur américain du jeu de société Uno.

Il est mort en 1984 , à l'age de 72 ans.

Liens externes 

  Merle Robbins
  Nécrologie dans The New York Times

Notes et références 

Naissance en septembre 1911
Décès en janvier 1984
Décès à Cincinnati
Décès à 72 ans
Auteur de jeux de société
Uno